Archi bezeichnet:

 Archi (Abruzzen), eine Stadt in den italienischen Abruzzen
 Archi (Afghanistan), ein Distrikt in der Provinz Kundus in Afghanistan
 Archi (Spirituose), ein mongolischer Branntwein aus Stutenmilch
 Archi (Software-Tool), ein freies Software-Werkzeug zur Modellierung in ArchiMate
 griechisch-italienisch für „Streichinstrumente“ die Gesamtheit der Streichinstrumente im Orchester

Arch ist der Familienname folgender Personen:
 Alfonso Archi (1864–1938), italienischer Geistlicher, Autor, Bischof von Como und Erzbischof von Cesena 

Archi- steht für
 einen Wortbestandteil griechischstämmiger Wörter mit Bedeutung „leitend, führend“, vergleiche in Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #archi